Червоный Проминь — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Проминь — до 2016 года название села Проминь в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоный Проминь — до 2016 года название села Проминь в Снигирёвском районе Николаевской области.